Саид Ибраимов Ибраимов е бивш български футболист, защитник, треньор по футбол. Понастоящем (2021 г.) е помощник треньор в казахстанския елитен тим на Тобол (Костанай).

Кариера като футболист 
Роден е на 14 октомври 1970 г. в Хаджидимово.
Ибраимов е юноша на Пирин (Благоевград). След това играе за Монтана, Нефтохимик (Бургас), Литекс (Ловеч) и Левски (София). Подписва с Левски през 2002 г. За два сезона изиграва общо 15 мача в „А“ група и става носител на Купата на България през 2002/03.

От 30 декември 2011 г. е треньор на Етър 1924.

През 2012 година става част от спортно техническото ръководство на ПФК Ботев (Пловдив), където е помощник на Станимир Стоилов, оставайки в клуба до 2014 година.

Статистика

Бележки 

Български футболисти
Футболисти на Нефтохимик (Бургас)
Футболисти на Литекс (Ловеч)
Футболисти на ПФК Левски (София)
Родени в Хаджидимово
Български футболисти от Македония